Le gare di lotta ai Giochi della XXXI Olimpiade si svolsero dal 14 al 21 agosto 2016 all'Arena Carioca 2 di Rio de Janeiro. Furono messi in palio 18 titoli: 12 di lotta libera (6 maschili e 6 femminili) e 6 di lotta greco-romana (tutti maschili). Vi hanno preso parte 344 atleti provenienti da 67 nazioni.

Partecipanti 
Ogni Comitato olimpico nazionale ha avuto diritto a qualificare un massimo di 18 concorrenti (uno per ciascun torneo)..

Programma

Podi

Uomini

Donne

Medagliere

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni
 
 United World Wrestling
 NBC Olympics: Wrestling
 Results Book – Wrestling